Ein Luftstein ist

die veraltete Bezeichnung für einen Meteorit
Belüftungsbestandteil in einem Aquarium oder Teich, siehe Ausströmerstein
eine alte Bezeichnung für einen ungebrannten Mauerziegel